Es folgt eine Liste der 164 Mitglieder der Welthandelsorganisation mit Datum des Beitritts.

Mitglieder der WTO

Länder mit Beobachterstatus

Weblinks 
Liste der Mitglieder der WTO

Anmerkungen 

Wto, Mitglieder
Wto, Mitglieder

Mitglieder